Jméno a příjmení Václav Vlček nese více osobností:

 Václav Vlček (kondotiér) (cca 1425–1501) – český vojevůdce a spisovatel o válečném umění
Václav Vlček (spisovatel) (1839–1908) – český spisovatel a redaktor
 Václav Vlček (plukovník letectva) (1895–1974) – plukovník československého letectva
Václav Vlček (brigádní generál) (1897–1971) – generál československé armády
 Václav Vlček (senátor) (* 1947) – český lékař a politik ODS
 Václav Maria Vlček – jeden z pseudonymů Jana Filipa (1911–1971), katolického spisovatele a esperantisty